Беззнаковое число — число, которое не имеет знака. Это может означать:
 В прямом смысле — знак не определён. Это либо невещественные числа (комплексные, кватернионы и пр.), либо ноль.
 Тип данных в информатике, не содержащий средств для хранения знака (например, unsigned int в C++).